Білоруська футбольна вища ліга 2002 — 12-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі. Титул чемпіона вдруге здобув БАТЕ.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Динамо (Мінськ) взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як володар Кубку Білорусі 2002—2003.

Позначення:

Результати

Золотий матч 
У зв'язку з тим що клуби, які посіли 1-е та 2-е місце отримали однакову кількість очок, було ухвалене рішення провести додатковий матч для визначення клубу, який стане чемпіоном.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 2002

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 
 Білоруська Вища ліга на rsssf  

2002
Білорусь
2002 у білоруському спорті